Магла је

Кондензована водена пара
Светла површина неба, састављена из галаксија, звезданих група, итд.
Филм Стивена Кинга.
 Магла (филм из 1980)